Lohmanella är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Édouard Louis Trouessart 1901. Lohmanella ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kvalster
Lohmanella